Dorf kan avse:
 Dorf, Zürich, en kommun i Schweiz
 Dorf, Jylland, en by i Brønderslev, Danmark